Algarve Cup 2001 var en fotbollsturneringen för damlandslag. Det var den åttonde gången turneringen avgjordes och den spelades mellan den 11 och 17 mars 2001 i Algarve, Portugal. Vann gjorde Sverige efter vinst mot Danmark med 3–0 i finalen. Det var Sveriges andra seger i turneringen.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Placeringsmatcher

Match om sjundeplats

Match om femteplats

Match om tredjeplats

Final

Skytteligan

6 mål: Hanna Ljungberg (Sverige)

4 mål: Ragnhild Gulbrandsen (Norge), Christine Sinclair (Kanada)

3 mål: Zhao Lihong (Kina), Bai Lili (Kina), Gitte Krogh (Danmark)

Källor

Fotnoter

Externa länkar
8th Algarve Cup 2001

2001 i Portugal
2001
Fotbollsåret 2001